Льерс

 Льерс () — небольшой город в Каталонии на границе с Францией.
 «Льерс» () — бельгийский футбольный клуб из города Лир.

См. также